Wejman: 
 Artur Wejman – postać fikcyjna z filmu Determinator
 Henryk Wejman (ur. 17 grudnia 1959 w Choszcznie) – polski duchowny katolicki, teolog, prof. dr. hab.
 Mieczysław Wejman (ur. w 1912 w Brdowie – zm. w Krakowie w 1997) – polski grafik i malarz.